Halpern puede referirse:
 Joseph Yehuda Halpern, un profesor de ciencias de la computación en la Universidad Cornell.
 Sebastián Halpern
 Steven Halpern